

Persone 
 Cristian Pasquato – calciatore italiano
 Giovanni Battista Pasquato – tipografo ed editore italiano
 Lorenzo Pasquato – tipografo ed editore italiano
 Michelangelo Pasquato – industriale e politico italiano

Altro 
 Casa Pasquato – palazzo storico di Venezia del XVIII secolo